Trynkiewicz – polskie nazwisko. Według bazy PESEL z dnia 27 stycznia 2022 roku nazwisko to nosiło 90 Polek i 73 Polaków. Łącznie 163 polskich obywateli.

Osoby o nazwisku Trynkiewicz:
 Mariusz Trynkiewicz (ur. 1962) – polski seryjny morderca i przestępca seksualny, przez prasę nazwany „szatanem z Piotrkowa”.

Przypisy 

Polskie nazwiska